Warhurst ist der Familienname folgender Personen:

 Blane Warhurst (* 1961), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 John Warhurst (* 1944), britischer Geher
 John Warhurst (Tontechniker), britischer Tontechniker
 Paul Warhurst (* 1969), englischer Fußballspieler
 Roy Warhurst (* 1926), englischer Fußballspieler